Фридрих Грим може да се отнася за:

 Фридрих Грим, теолог и прадядо на братя Грим;
 Фридрих Грим, теолог и дядо на братя Грим;
 Фридрих Грим, немски писател и дипломат;
 Фридрих Грим, немски юрист;